Натуральне число 2004
 2004 рік до нашої ери
 2004 рік нашої ери